Die armenische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft ist die Tennisnationalmannschaft von Armenien, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie-Jean-King-Cup (bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Wettbewerb für Nationalmannschaften im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Seit 1997 nimmt Armenien am Billie-Jean-King-Cup teil. Bis 1993 traten armenische Tennisspielerinnen für die Sowjetunion an. Der bislang größte Erfolg war die Teilnahme in der Europa/Afrika-Zonengruppe II.

Erfolgreichste Spielerin des Landes ist Anna Mowsisjan, die bei 46 Einzelspielen 29-mal erfolgreich war.

Teamchefs (unvollständig) 
 Razmik Muradian 1997–1998, 2001
 Villik Margaryan 2000
 Gayane Mousisyan 2008, seit 2014
 Ana Gasparyan 2009–2010
 Anna Mowsisjan 2011–2013

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 21. März 2021)

Siehe auch 
 Armenische Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks 
 

Armenien
Billiejeankingcupmannschaft
Billiejeankingcup